A Maid and a Man – film del 1915 diretto da Horace Davey
 A Maid and a Man – film del 1918 prodotto dalla Southern California Production Company